Wahl kan som auktorsförkortning betyda:

 David B. Wahl
 Herbert Alexander Wahl

Robotskapade auktorsförkortningar